Il singolare del torneo di tennis ATP Bordeaux 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Emilio Sánchez che ha battuto in finale Ronald Agénor 5-7, 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Yannick Noah (primo turno)
 Emilio Sánchez (campione)
 Sergio Casal (secondo turno)
 Jean-Philippe Fleurian (primo turno)

 Ronald Agénor (finale)
 Luiz Mattar (secondo turno)
 David de Miguel Lapiedra (quarti di finale)
 Simone Colombo (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Bordeaux 1987